English Village ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 English Village (Jefferson County, Alabama)
 English Village (Madison County, Alabama)
 English Village (Montgomery County, Alabama)
 English Village (Delaware), im New Castle County
 English Village (Maryland), im Montgomery County
 English Village (New York), im Saratoga County
Siehe auch:
 English Village (Spracherwerbsprojekt)